Slidell est le nom de:
 Slidell, ville de Louisiane aux États-Unis
 Slidell, localité du Texas
 John Slidell, sénateur américain,  
 Alexander Slidell Mackenzie, officier de marine américain, frère du précédent